Пак Нам Чхоль или правильно по транскрипции Пак Намчхо́ль () — фамилия и имя двух северокорейских футболистов:

 Пак Нам Чхоль (1985) — полузащитник;
 Пак Нам Чхоль (1988) — защитник.